Jacques Robin peut désigner :
 Jacques Robin (1919-2007), un médecin français ;
 Jacques Robin (1919-2011), un directeur de la photographie et réalisateur français.